Ро́зтоки () — небольшой город в Чешской Республике, в Среднечешском крае. Он расположен на реке Влтава, недалеко от столицы государства города Прага.

На 2012 год было зарегистрировано 7830 жителей, однако истинное число граждан, вероятно, выше. Этому послужило масштабное развитие города в последние годы.

Согласно археологическим находкам, местность Розтоки была заселена непрерывно с раннего каменного века до раннего средневековья. Славяне пришли на эту территорию в конце V или VI веке военным путём, как раньше немцы проникли на территорию, где большинство говорили на кельтском языке. Это не был замена славянским населением германоязычных племён. Население осталось самобытным, в основном сменились элиты. По мнению биоархеолога Яромира Бенеша (Jaromír Beneš), вероятно, чешское славянское население, пришедшее на нашу территорию в V—VI веках, происходит из польско-украинской области к северу от Карпатского свода.

Город был впервые упомянут в исторических документах в 1233 году.

Население

Примечания 

Города Среднечешского края
Города на Влтаве